Habichtsbach ist ein geographischer Name:

 Habichtsbach, Dorfwüstung beim Ortsteil Scheibe-Alsbach der Stadt Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg, Thüringen

 Habichtsbach (Büttenbach), rechter Oberlauf des Büttenbachs (zur Jagst) bei Züttlingen, Stadt Mockmühl, Landkreis Heilbronn
 Habichtsbach (Schwarza), rechter Zufluss der Schwarza vor Scheibe-Alsbach, Stadt Neuhaus am Rennweg, Landkreis Sonneberg, Thüringen